

Жінки 
 Гудіна Наталія (* 1977) — українська та ізраїльська фігуристка.

Чоловіки 
 Гудін Андрій Прохорович (1868—1928) — капітан Північного річкового пароплавства, Герой Праці.
 Гудін Василь Миколайович (* 1977) — російський тренер, головний тренер чоловічої збірної Росії з керлінгу.